

Persone
Ava Helen Pauling – attivista statunitense, moglie di Linus
Linus Pauling – chimico, pacifista e scrittore statunitense, due volte premio Nobel
Tom Pauling – avvocato australiano

Altro
4674 Pauling – asteroide della fascia principale
Isole Pauling – arcipelago al largo della Terra di Graham (Antartide)
Test di Itano-Pauling – in medicina, test di laboratorio
Premio Linus Pauling – premio scientifico
Scala di Pauling – proprietà chimica dell'atomo